La vida al davant (títol original: La Vie devant soi), novel·la d'Émile Ajar (Romain Gary) de 1975

Adaptacions de l'obra:
 La vida al davant (pel·lícula de 1977) (títol original: La Vie devant soi), pel·lícula francesa dirigida per Moshé Mizrahi
 La vida al davant (obra de teatre) (títol original: La Vie devant soi), peça teatral de 2007 adaptada per Xavier Jaillard
 La vida al davant (pel·lícula de 2010) (títol original: La Vie devant soi), telefilm francès dirigit per Myriam Boyer
 La vida al davant (pel·lícula de 2000) (títol original: La vita davanti a sé), pel·lícula italiana dirigida per Edoardo Ponti